Цифровой водяной знак
 Цереброваскулярные заболевания
 Центральный выставочный зал, например ЦВЗ «Манеж»